Darapsa är ett släkte av fjärilar. Darapsa ingår i familjen svärmare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bilder

Källor

Externa länkar 

Svärmare
Darapsa